Die Channel VAS Championship at St George’s Hill Open 2016 fanden vom 6. bis 12. Dezember 2016 in Weybridge, England, im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2016/17 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 100.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Startplätze für Qualifikanten vorgesehen. Per Wildcard erhielt Joe Lee einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 100.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Offizielle Seite (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2016/17
2016